Chafang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chafang (socken i Kina), Sichuan, 
 Chafang Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar